le lingue osco-umbre, famiglia linguistica indoeuropea attestata nell'Italia antica;
i dialetti sabellici, insieme di dialetti appartenente alla famiglia osco-umbra ma distinti dalle lingue più note e attestate del gruppo, l'osco e l'umbro.